Хімчак — прізвище.

Відомі носії 
 Хімчак Василь Козьмович (1923—1952) — організаційний референт Жаб'євського районного проводу ОУН, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Хімчак Іван Федорович (1919—1947) — український військовик, діяч ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Хімчак Максим Ярославович (*2000) — український футболіст, півзахисник «Львова».